Se også 753 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
53
Artikler om enkelte år